Ploceus upembae, "upembavävare", är en fågelart i familjen vävare inom ordningen tättingar. Den har hittills betraktats som en del av katangavävare (Ploceus upembae), men urskiljs sedan 2016 som egen art av Birdlife International och IUCN.

Fågeln är endast känd från våtmarkerna kring floden Lualaba i sydöstra Demokratiska republiken Kongo. Den placeras av IUCN i hotkategorin kunskapsbrist.

Noter

Kommentarer

Källor

Externa länkar 

Vävare
Ploceus
Fåglar i etiopiska regionen